Сун Цзянь (; род. 29 декабря 1931 года, пров. Шаньдун) — китайский учёный, в 1998—2002 годах президент Академии инженерных наук Китая.

Член Китайской академии наук (1991) и Академии инженерных наук Китая (1994), Шведской королевской академии инженерных наук, Евразийской академии наук, иностранный член Национальной инженерной академии США (2000).

Член Коммунистической партии Китая с 1947 года, член ЦК КПК 13—15 созывов (кандидат 12 созыва).

Биография
По национальности ханец.

Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана (1958), инженер. В 1960 году окончил мехмат МГУ. Тогда же в МВТУ получил степень кандидата наук по кибернетике.

В 1960—65 годах замглавы исследовательского подразделения по кибернетике Института математики Китайской АН, с 1965 года замдиректора и секретарь парткома института, замдиректор и замглавы по производству Института № 2 министерства машиностроительной промышленности № 7 (:en:Seventh Ministry of Machine-Building of the PRC).

В 1981—1984 годах директор и исследователь Пекинского информационно-кибернетического института, замминистра и главный инженер министерства машиностроительной промышленности № 7, замминистра министерства космической промышленности.

В 1983—1998 годах член Госсовета КНР, в 1985—98 годах глава Госкомитета КНР по науке и технике.

Сун Цзянь отвечал за начало и проведение государственной программы «Искра», нацеленной на борьбу с бедностью в деревне и развитие сельского и городского предпринимательства в Китае; он также предложил и возглавил программу «Факел», которая положила начало развитию высоких технологий, создав 53 научных парка по всей стране.

В 1998—2002 годах президент Академии инженерных наук Китая.

В 1998—2003 гг. зампред ВК НПКСК 9 созыва.
Являлся членом Постоянного комитета Президиума XVI Всекитайского съезда КПК (указывался предпоследним при перечислении).

Лауреат премии им. Альберта Эйнштейна (1987) от Международной математической ассоциации.

Лауарет Национальной премии Китая за научно-технические достижения (1987).

Иностранный член Российской академии наук (1994).

Почётный доктор права Китайского университета Гонконга.

Примечания

Ссылки
China Vitae 
Song Jian, Vice-Chairman of CPPCC National Committee 
Song Jian: A leading scientist (2008) 

Учёные Китая
Выпускники МГТУ
Члены ЦК КПК
Члены Госсовета КНР
Зампреды ВК НПКСК
Академики Китайской академии наук
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Национальной инженерной академии США
Члены Шведской королевской академии инженерных наук